

Персоналії 
 Даманський Ян Юрійович (1991—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Топоніми 
 Чженьбао (острів Даманський) — китайський прикордонний острів на річці Уссурі, на кордоні з Росією.
та похідні від нього:
 Даманський — житловий мікрорайон у Тернівському районі Кривого Рогу.
 Даманський — район міста Краматорськ.

Також 
 Конфлікт на острові Даманський